Vrhovci (Jugovzhodna Slovenija), een plaats in de Sloveense gemeente Črnomelj
Vrhovci (Ljubljana), een dorp en economisch ontwikkelde buitenwijk van de Sloveense gemeente Ljubljana